Форшта́дт ( «пригород») — поселение, находящееся вне города или крепости, предместье, посад, подградье.

Топоним

Россия 
 Форштадт — село, Верхнеуральский район, Челябинская область.
 Форштадский — бывший хутор, Урюпинский район, Волгоградская область.
 Форштадт — район, г. Ставрополь, Ставропольский край.
 Форштадт — исторический квартал Кёнигсберга.
 Форштадт — район, г. Феодосия, Республика Крым.
 Форштадт — район в старом Кузнецке
 Форштадт — исторический район в Оренбургской области, бывшее казачье поселение.

Белоруссия 
 Форштадт — район, г. Бобруйск